Emma Lindqvist, född 5 april 1983, är en svensk tidigare fotbollsspelare (anfallare).

Klubbar
Sävar IK
Umeå IK (2000–2005)
Bälinge IF (2006–2008)
AIK (2009–2011)

Meriter 
SM-guld 2000, 2001, 2002, 2005
Svenska Cupen-guld 2001, 2002, 2003
Guld i UEFA Women's Cup 2003, 2004
Svenska Cupen-silver 2004, 2005
SM-silver 2003, 2004
Silver i UEFA Women's Cup 2002
24 U21-landskamper
13 F19-landskamper
6 F17-landskamper

Svenska fotbollsspelare
Kvinnor
Födda 1983
Levande personer